Маткові ріжки, спориння або просто ріжки — хвороба злаків, яку викликають ріжки (гриби роду Claviceps, зокрема Claviceps purpurea), що характеризується утворенням у колосках замість зернівок фіолетових ріжків (склероціїв), які є «відпочиваючою» стадією гриба. Хвороба поширена в районах помірного й вологого клімату, її збудник уражує більше 170 культурних і дикорослих злаків, але найчастіше ураженню піддається жито.

Господарське значення 
Розвиток хвороби має негативні економічні наслідки через зниження урожайності, необхідність очищення зерна від склероціїв, та неможливість вживання ураженого зерна людьми через токсичність. Збіжжя забруднене мікотоксинами ріжків викликає у людей ерготизм.

Заходи боротьби 
Заходи боротьби включають: механічне очищення зерна жита та інших злаків від ріжків; посів озимих і ярових хлібів у стислий термін з метою уникнення розвитку у різний час цвітіння й дозрівання рослин; апробація посівів з метою виділення здорових насінних ділянок; очищення стерні; глибока зяблева оранка; підбір сортів із коротким і дружним періодом цвітіння; використання сортів та гібридів, що мають відносно більшу стійкість до гриба збудника.

Використання терміну 
Терміном маткові ріжки називають, окрім хвороби, також гриб збудник і склероції гриба, що утворюються заміть зерна, і які є найочевиднішим проявом хвороби.

Див. також 

 Танцювальна чума 1518 року

Клавіціпітаєві
Галюциногенні гриби
Хвороби рослин
Хвороби злакових